В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 2004, який проходив у рамках Серії ATP Challenger, Ян Герних здобув титул, у фіналі перемігши Іво Мінаржа 6-1, 6-4.

Сіяні гравці 

  Фабріс Санторо (2-ге коло)
  Кароль Кечера (чвертьфінал)
  Ян Вацек (1-ше коло)
  Мікаель Льодра (чвертьфінал)

 Алекс Богомолов мл. (півфінал)
 Тодд Рід (1-ше коло)
 Богдан Уліграх (півфінал)
 Ян Герних (переможець)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open